José Luis Jiménez  puede referirse a:

José Luis Jiménez (futbolista chileno): un futbolista chileno.
José Luis Jiménez (futbolista argentino): un futbolista argentino.
José Luis Jiménez (vocalista): Vocalista y bajo en algunas etapas de las bandas españolas: Asfalto (banda) y Topo (banda).